Scolopopleura är ett släkte av mångfotingar. Scolopopleura ingår i familjen Chelodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Scolopopleura